

Toponyme 

 San Filippo del Mela est une commune italienne de la province de Messine dans la région Sicile ;
 Mela, une commune française de Corse-du-Sud.

Patronyme 

 Pomponius Mela, un géographe romain du  ;
 Itala Mela (1904-1957), religieuse bénédictine italienne, théologienne de la Trinité, vénérable catholique ;
 Charles Méla, un professeur et écrivain français (né en 1942) ;
 Arnaud Méla, un joueur de rugby à XV français (né en 1980) ;

Divers 
 Mela, un terme issu du sanskrit qui signifie « festival ».

Titre 

 Mela, un film indien de Bollywood réalisé par Dharmesh Darshan sorti en 2000 ;
 Erè Mèla Mèla, un album d'éthio-jazz de Mahmoud Ahmed paru en 1975.